286-й истребительный авиационный полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования 
 286-й истребительный авиационный полк
 Полевая почта 55708

История 
Полк формировался осенью 1941 года в двухэскадрильном составе на базе лётчиков, перед самой войной окончивших Чугуевское военно-авиационное училище в районе Воронежа. На вооружении полка состояли И-16.

В составе действующей армии во время ВОВ c 29 октября 1941 по 17 июня 1943 года.

После подготовки в районе Изюма, 5-6 октября 1941 года перелетел из-под Воронежа на аэродром Кайвакса, с задачей сопровождения транспортных самолётов в осаждённый Ленинград. В конце октября 1941 года перелетел на Комендантский аэродром, с декабря 1941 года базируется на аэродроме Смольное в Ленинграде. В основном совершает вылеты на сопровождение транспортников, к февралю 1942 года потеряв треть лётного состава.

В начале февраля (02.02.1942 г.) 1942 года группа в составе 42-х человек летно-технического состава во главе с заместителем командира полка капитаном Козловым В. И. убыла в 16-й запасной истребительный авиаполк Приволжского военного округа (пос. Баланда Саратовской области). Распоряжением начальника Управления формирования и укомплектования
ВВС РККА 24 февраля 1942 года поручено 16-му зиап сформировать и укомплектовать 286-й иап. В период с 16 февраля по 10 апреля на основе безномерного иап на И-15 и команды 286-го иап при 16-м зиап ПриВО на самолётах Як-1 сформирован 286-й истребительный авиационный полк второго формирования, в июле 1942 года переименованный в 867-й истребительный авиационный полк.

Полк, прикрывая самолёты, ведёт воздушные бои в районах Войбокало, Шлиссельбург, Всеволожск. За 14 месяцев полк сделал 3012 боевых вылетов на сопровождение по маршрутам: Комендантский аэродром — мыс Осиновец — Ладожское озеро — мыс Воронец — Сясьстрой — Кайвакса, с ноября 1941 — Подборовье. Также совершает вылеты на разведку и прикрытие наземных войск, так 28 мая 1942 года лётчики полка ведут разведку и атакуют численно превосходящие бомбардировщики противника в районе Мга — Пустынька.

В мае-июне 1942 года была сформирована третья эскадрилья полка, которая получила И-153 из 14-го гвардейского истребительного полка. В декабре 1942 года полк прошёл переобучение (к тому времени из первого состава лётчиков в строю осталось только 4 человека) и получил Як-1, после чего продолжил деятельность над Ленинградом.

Расформирован в июне-июле 1943 года.

Подчинение

Командиры 
 майор, подполковник Баранов Павел Николаевич,  07.1941 — 17.06.1943

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС 
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году